Sunnansjö kan syfta på:

 Sunnansjö –  en tätort i Grangärde socken, Ludvika kommun
 Sunnansjö bruk – ett bruk i Sunnansjö, Ludvika kommun 1600-talet–1974
 Sunnansjö hamn – en hamnanläggning vid sjön Väsman i Sunnansjö, Ludvika kommun
 Sunnansjö herrgård – en herrgård i Sunnansjö, Ludvika kommun
 Sunnansjö kvarn – en kvarn i Sunnansjö, Ludvika kommun
 Sunnansjö, Hudiksvalls kommun – en by i Delsbo socken
 Sunnansjö, Nordmalings kommun – en småort i Nordmalings kommun, Västerbottens län
 Sunnansjö, Vilhelmina kommun – en by i Vilhelmina kommun i Västerbottens län

Se även 
 Sunnansjön